Håstjärn kan syfta på:

Håstjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Håstjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn